Паес:
 Паес, Бруну (род. 1993) — бразильский хоккеист на траве.
Паэс, Жулиана (род. 1979) — бразильская телеведущая, актриса, модель.
 Паес, Леандер (род. 1973) — индийский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира и обладатель карьерного Большого шлема в мужском парном разряде.